

Грінбуш — місто, штат Мен
 Грінбуш — місто, штат Міннесота
 Грінбуш — місто, штат Вісконсин
 Грінбуш — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Грінбуш — переписна місцевість, штат Вісконсин